FK Pobeda steht für:

 FK Pobeda Prilep, Fußballverein aus der Stadt Prilep, Nordmazedonien
 FK Pobeda (2010), Fußballverein aus der Stadt Prilep, Nordmazedonien